Demiani ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Gottlob Demiani (1727–1788), seit 1764 Kurfürstl. Sächs. Leibarzt
 Christian Gottlob Demiani (1752–1806), deutscher Arzt und Dozent
 Gottlob Ludwig Demiani (1786–1846), deutscher Jurist und Politiker
 Hans Heinrich Demiani (1857–1911), deutscher Jurist und Geh. Reg. Rat, Kunstsammler und Mäzen
 Karl Friedrich Demiani (1768–1823), deutscher Maler, Inspektor der Dresdner Gemäldegalerie
 Carl Theodor Demiani (1801–1869), deutscher Maler